Czechy:
 Buš – gmina

Francja:
 Bus – miejscowość
 Bus-la-Mésière – miejscowość
 Bus-lès-Artois – miejscowość
 Bus-Saint-Rémy – miejscowość

Osoby:
 César de Bus – francuski błogosławiony
 Erhard Bus – niemiecki historyk
 Kati Bus – węgierska aktorka
 Schelte Bus – amerykański astronom
 Yohann Bus – gwadelupski piłkarz

Inne:
 (3254) Bus – planetoida
 BUS – kod lotniska IATA portu lotniczego Batumi w Gruzji
 autobus – pojazd samochodowy
 bus – potoczny skrót od „mikrobus” lub „minibus”
 Bus Driver – gra komputerowa
 Bus Éireann – irlandzkie przedsiębiorstwo transportowe

Zobacz też:
 42nd Street – Port Authority Bus Terminal
 87P/Bus
 Apple Desktop Bus
 Arriva Bus Transport Polska
 Babylon by Bus
 Big Blue Bus
 Bous
 Buhs
 Buss
 Buß
 Buus
 City Bus Simulator 2010
 D-Bus
 Daewoo Bus
 Desert Bus
 Dublin Bus
 Enterprise Service Bus
 Front side bus
 Get on the Bus
 GMC Handi-Bus
 Heuliez Bus
 Host Bus Adapter
 Iveco Bus
 M-Bus
 MAN Bus
 National Bus Company
 North American Bus Industries
 Nova Bus
 S-Bus
 Short Bus
 Solaris Bus & Coach
 The White Bus
 Token bus
 Tokyo Bus Guide
 Toyota FC Bus
 Transit Elevated Bus
 Ursus Bus
 VDL Bus & Coach
 VESA Local Bus
 Wiraż-Bus